

Cinema 
 Miracles – film del 1989 diretto e interpretato da Jackie Chan

Letteratura 
 Miracoli - Uno studio preliminare (Miracles) – saggio di C.S. Lewis del 1947

Musica 
 Miracles  – album dei Change del 1984
 Miracles  – singolo dei Pet Shop Boys del 2003, dall'album PopArt: Pet Shop Boys - The Hits
 Miracles  – singolo degli Insane Clown Posse del 2009, dall'album Bang! Pow! Boom!
 Miracles – singolo dei Coldplay del 2014
Miracles (Someone Special) – singolo dei Coldplay e di Big Sean del 2017
 The Miracles – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Miracles – telefilm del 2003 con Skeet Ulrich

Pagine correlate 
Miracle